Лавруссия (Еврамерика) — палеозойский суперконтинент, который образовался в результате коллизии Северо-Американской (древний континент Лаврентия) и Восточно-Европейской (древний континент Балтика) платформ во время каледонского орогенеза.

Название 
Известны также названия Каледония, «Древний красный материк» (), «материк Древнего красного песчаника» ().

Экология 
В эпоху, совпавшую с образованием Лавруссии, растительность впервые вышла из океана и начала покрывать голую до той поры сушу. Именно на севере Лавруссии (располагавшемся тогда на экваторе) в девоне появились первые леса (фактически сначала огромные тропические болота), в дальнейшем превратившиеся в древнейшие залежи каменного угля на севере Канады, в Гренландии и в Скандинавии.

Эволюция континента 
К началу пермского периода завершилось смыкание Лавруссии с Сибирью – образовалась Лавразия, и смыкание Лавразии с Гондваной – образовалась Пангея II.

Ссылки 
 Рожденные Олдредом | Публикации | Вокруг Света
 Palaeos Earth: Geography: Euramerica
 Paleogeographic globe of the Devonian Earth

Древние континенты
Палеозой
Мезозой